Eisberg steht für:
 Eisberg, auf dem Meer schwimmende Eismassen
 Eisberg (Lied), ein Lied des deutschen Popsängers Andreas Bourani
 SOS Eisberg, deutscher Spielfilm (1933)

Eisberg ist der Name folgender geografischer Objekte:
 Eisberg Head, Landspitze in der Antarktis
 Eisberg bei Sierhagen, Grabhügel bei Neustadt (Holstein)
 Eisberg (St. Pölten), Hügel und/oder Stadtteil in St. Pölten

Berge:
 Eisberg (Östliche Oberlausitz), Östliche Oberlausitz bei Großhennersdorf, Sachsen
 Eisberg (Oberpfälzer Wald), Oberpfälzer Wald bei Moosbach, südlich Rückersrieth, Bayern
 Eisberg (Reiter Alpe), Berchtesgadener Alpen, Bayern
 Eisberg (Stölzinger Gebirge), Fulda-Werra-Bergland, Hessen
 Plešivec (Böhmisches Mittelgebirge), Böhmisches Mittelgebirge, Tschechien

Orte und Ortsteile:
 Eisberg (Amberg), Ortsteil der Stadt Amberg, Bayern
 Eisberg (Geiersthal), Ortsteil der Gemeinde Geiersthal, Landkreis Regen, Bayern
 Eisberg (Kollnburg), Ortsteil der Gemeinde Kollnburg, Landkreis Regen, Bayern
 Eisberg (Oberviechtach), Ortsteil der Stadt Oberviechtach, Landkreis Schwandorf, Bayern

Siehe auch:
 Eisbergsalat
 Eisbergmodell
 Eisbergfreistadt
 Eisberg-Eislaufpalast
 Eisberg-Transportkosten
 Eisbergen
 Eisberger Werder
 Esberg
 Esbjerg
 Eisenberg
 Iceberg